31-я церемония вручения наград премии BAFTA

Лучший фильм: 
Энни Холл 
Annie Hall

< 30-я Церемонии вручения 32-я >

31-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 1977 год состоялась в 1978 году.

Полный список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 1978 года
1978 год в Великобритании